Jméno a příjmení Pavel Blatný nosí více osobností:

 Pavel Blatný (skladatel) (1931–2021) – český hudební skladatel a pedagog
 Pavel Blatný (šachista) (* 1968) – český šachista (čtyřnásobný mistr České republiky) a hráč pokeru

 Pavel Blattný (* 1947) – český akademický malíř a restaurátor

Související články 
 Blatný – příjmení